Отеро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 30 км². Население — 364 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо